Czechy:
 Brno – powiat
 Brno – miasto
 Brno-jih – część Brna
 Brno-Jundrov – część Brna
 Brno-Královo Pole – część Brna
 Brno-město – część Brna
 Brno-sever – część Brna
 Brno-střed – część Brna
 Brno-Tuřany – część Brna
 Brno-Židenice – część Brna
 Staré Brno – część Brna

Inne:
 (2889) Brno – planetoida
 Brno-Chrlice – stacja kolejowa w Brnie
 Brno-Černovice – przystanek kolejowy w Brnie
 Brno hlavní nádraží – dworzec kolejowy w Brnie
 Brno-Královo Pole – stacja kolejowa w Brnie
 Brno-Lesná – przystanek kolejowy w Brnie
 Brno-Maloměřice – stacja kolejowa w Brnie
 Brno-Řečkovice – przystanek kolejowy w Brnie
 Brno-Slatina – stacja kolejowa w Brnie
 Brno-Tuřany – port lotniczy
 Brno-Židenice – przystanek kolejowy w Brnie
 Staré Brno – część Brna
 FC LeRK Brno – dawny czeski klub piłkarski
 FC Zbrojovka Brno – czeski klub piłkarski
 HC Kometa Brno – czeski klub hokejowy
 RC Brno Bystrc – czeski klub rygby
 RC Dragon Brno – czeski klub rugby
 Rudá Hvězda Brno – czeski klub sportowy
 Volejbal Brno – czeski klub siatkarski
 Zbrojovka Brno – czeskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Berno